Jean Espérance Blandine de Laurencin (1740-1812) ;
 François Aimé de Laurencin (1764-1833) ;
 Paul-Aimé Chapelle dit Laurencin (1806-1890), auteur dramatique français ;
 Paul-Adolphe Chapelle dit Paul Laurencin (1837-?), journaliste et historien français, fils du précédent ;
 Danielle Laurencin, chercheuse française ;
 Marie Laurencin (1883-1956), artiste française, et en son hommage :
 la rue Marie-Laurencin, voie située dans le  de Paris ;
 le lycée Marie-Laurencin, établissement français d'enseignement secondaire situé à Mennecy ;
 le cratère Laurencin sur la planète vénusien ;
  (né en 1959), professeur et chirurgien américain ;
 Michel Laurencin (1944-2023), historien français, spécialiste de l'histoire de la Touraine ;

 la rue Laurencin, aux lyonnais de ce nom, située dans le  arrondissement de Lyon.

Patronyme français